«Лабіринти кохання» () — російський фільм-мелодрама 2007 року.

Зміст 
Головному героєві довелося поміняти все, до чого він звик. Його кохана зрадила йому, на роботі він закрив собою боса, прийнявши на себе удар. Він бодігард, який влаштувався охороняти в особняку одну багату пані. Тепер у нього сварки тільки з однією із працівниць у цьому будинку — Світланою. Постійні конфлікти і причіпки з часом не можуть приховати його почуття до неї.

Посилання 

Фільми Росії 2007
Фільми російською мовою
Фільми-мелодрами Росії
Фільми Star Media